Синарский — название географических объектов в России:
 Синарский — посёлок в Каменском районе Свердловской области.
 Синарский — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области.
Синарский — путевой пост Свердловской железной дороги.